Гран-при Германии 1994 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в  Германии. Соревнования состоялись 31 июля 1994 года.

Гонка 
Герхард Бергер стартовав с поула сохранил лидерство в гонке и благодаря сходу в гонке почти всех своих соперников одержал победу. Из-за схода обоих гонщиков команд Макларен, Бенеттон, Уильямс и партнера Бергера по команде Ferrari Жана Алези, гонка превратилась в триумф команд-середняков, оба гонщика команды Ligier,которые взобрались на подиум, в этой гонке заработали 10 очков,причем в остальных этапах сезона они заработают всего лишь 3 очка. Оба гонщики команды Эрроуз тоже оказавшиеся в очках, заработали в общей сложности 5 очков, что составило большую часть из числа заработанных ими очков за весь сезон. Эрик Кома, стартовавший двадцать вторым на слабой машине команды  Larrousse сумел привести свой автомобиль на 6 место.

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:46,211 (первый в карьере).
 Круги лидирования: 1-45 Герхард Бергер.
 Мика Хаккинен дисквалифицирован на одну гонку за инициирование столкновения на старте.
 Первый подиум: Оливье Панис, Эрик Бернар.
 Первые очки Оливье Паниса.
 Последние очки: Эрик Бернар, Эрик Кома, Кристиан Фиттипальди.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме